Csillag születik, 1937-es amerikai film, rendezte William Wellman
 Csillag születik, 1954-es amerikai film, rendezte George Cukor
 Csillag születik, 1976-os amerikai film, rendezte Frank Pierson
 Csillag születik, 2018-as amerikai zenés film, rendezte Bradley Cooper
 Csillag születik, magyar televíziós tehetségkutató műsor
 Csillag születik a Glee – Sztárok leszünk! című amerikai sorozat első évadjának záróepizódja